Хазиев — фамилия. Известные носители:

 Хазиев, Владислав Александрович (1984—2015) — русский писатель, переводчик, литературный критик.
 Хазиев, Гадельгарей Закирович (род. 1930) — ветеринарный врач, доктор ветеринарных наук, профессор.
 Хазиев, Галимзян Мухаметшинович (1930—2021) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда (1971).
 Хазиев, Фангат Хаматович (род. 1936) — почвовед, агрохимик, агроэколог, доктор биологических наук, профессор.
 Хазиева, Равиля Минигалеевна (1930—2021) — советская танцовщица.